Cohort (unitat militar).
 Tribú de cohort
 Cohort, seguici d'una persona important
 Cohort (estadística), un grup de subjectes amb una característica comuna pertanyen al mateix grup d'edat
 Estudi de cohorts, estudi longitudinal utilitzat en medicina, demografia i ciències socials
 Cohort (biologia), categoria de classificació taxonòmica entre la classe i l'ordre